Ке́лли Мэ́дисон (; родилась 26 августа 1967 года, Ньюпорт-Бич, Калифорния, США) — американская порноактриса, режиссёр, антрепренёр порноиндустрии в интернете известна благодаря огромному объёму груди. Мэдисон возглавляет компанию 413 Productions вместе со своим мужем.

Биография 
Отец Келли Мэдисон был актёром и каскадёром, а её мать товароведом; у неё есть две старшие сестры. Её кузина также снимается в порнофильмах под именем Джанин Линдмалдер (известная по своему появлению на обложке альбома Enema of the State рок-группы Blink 182).

Мэдисон познакомилась со своим мужем Райаном в 1999 году в компании занимающейся созданием компьютерной графики, в которой она занимала пост вице-президента отдела продаж. На этой работе, в возрасте 33 лет, Келли встретила своего будущего мужа Райана, который работал там графическим дизайнером. Его возраст на тот момент был 22 года. Несмотря на разницу в возрасте, Келли и Райан поженились и уволились, чтобы начать своё дело. Вдохновлённые порнокарьерой кузины, они основали свой интернет-порнобизнес.

После первого успеха их сайта, они перешли к выпуску своей порнопродукции на DVD, с добавлением других участников. Их компания была названа 413 Productions по названию адреса студии, в которой снимали. Они стали известны после запуска веб-сайта PornFidelity, где они приглашают к себе домой третью девушку.

По данным на 2018 год, Келли Мэдисон  снялась в 312 порнофильмах и срежиссировала 369 порнолент.

Премии и номинации 
 2010 F.A.M.E. Award финалист — Favorite MILF/Cougar Star
 2010 °F.A.M.E. Award номинация — Favorite Breasts
 2011 XBIZ Awards номинация — MILF-исполнительница года
 2011 XBIZ Award — MILF-сайт года
 2015 Зал славы AVN

Фильмография

Примечания

Ссылки 

  
 Kelly Madison Pornstar  pictures and videos
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы по алфавиту
Порноактрисы США
Порнорежиссёры США
Эротические фотомодели США
Члены Зала славы AVN
Порнорежиссёры по алфавиту
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
MILF-порнография